Machismus či machizmus může znamenat
 empiriokriticismus, filosofický názor Ernsta Macha
 machismus (postoj), nadměrné zdůrazňování maskulinity až mužský šovinismus